Charter City (englisch) steht für:

 den Typus einer Stadt in den Vereinigten Staaten, die in städtischen Angelegenheiten ihrer eigenen Satzung anstelle der allgemeinen Gesetze folgt, siehe Charter City (Vereinigte Staaten)
 ein von dem Wirtschaftswissenschaftler Paul Romer entwickeltes Konzept, siehe Paul Romer #Das Konzept der „Charter Cities“